Открытый чемпионат Швеции 2016 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и международной серии WTA для женщин.

Соревнование проводилось на грунтовых кортах в Бостаде, Швеция.

Мужские соревнования прошли в 69-й раз с 11 по 17, а женские в 8-й раз с 18 по 24 июля.

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал двухкратный его чемпион Давид Феррер (№ 14 в мире на тот момент). Испанский теннисист доиграл до полуфинала, где проиграл соотечественнику и третьему номеру посева Альберту Рамосу. По итогу Рамос смог выиграть титул в этом году, обыграв в финале также представителя Испании Фернандо Вердаско (№ 5 посева). Прошлогодний чемпион Бенуа Пер не защищал свой титул. В основной сетке сыграли два представителя России: Евгений Донской и Карен Хачанов, который сыграли между собой в первом раунде и далее прошёл Донской, но во втором раунде он проиграл Андреа Арнабольди.

Парный мужской турнир выиграли также представители Испании. Вторые номера посева Марсель Гранольерс и Давид Марреро обыграли финале четвёртых номеров посева Маркуса Даниэлла и Марсело Демолинера. Прошлогодние чемпионы Лукаш Кубот и Жереми Шарди не защищали свой титул.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Анжелика Кербер (№ 2 в мире). Немецкая теннисистка выиграла свой первый матч, но перед следующим матчем против Лары Арруабаррена снялась с соревнований. Прошлогодняя победительница Юханна Ларссон защищала свой титул в качестве восьмой сеянной и дошла до полуфинала, в котором проиграла Катерине Синяковой, попавшей на турнир через квалификацию. В финале чешская теннисистка проиграла шестому номера посева Лауре Зигемунд. В основном розыгрыше приняла участие одна представительница России — Елизавета Куличкова, которая в первом раунде проиграла Виктории Голубич.

Женский парный приз достался паре Кристина-Андрея Миту и Алиция Росольская, которые в финале обыграли Лесли Керхов и Лидию Морозову. Прошлогодние чемпионки Кики Бертенс и Юханна Ларссон защищали свой титул, однако в четвертьфинале уступили Миту и Росольской.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Альберт Рамос обыграл  Фернандо Вердаско со счётом 6-3, 6-4.
 Рамос выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Вердаско сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Лаура Зигемунд обыграла  Катерину Синякову со счётом 7-5, 6-1.
 Зигемунд выиграла дебютный одиночный титул в туре ассоциации.
 Синякова сыграла дебютный одиночный финал в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Женщины. Парный турнир 
  Кристина-Андрея Миту /  Алиция Росольская обыграли  Лесли Керхов /  Лидию Морозову со счётом 6-3, 7-5.
 Миту выиграла 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в туре ассоциации.
 Росольская выиграла 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Швеции по теннису
 Мировой тур ATP 2016
 WTA Тур 2016
 Тур ATP 250
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Стокгольма по теннису 2016

Ссылки 
 Официальный сайт мужского турнира
 Официальный сайт женского турнира
 
 Профиль турнира на сайте WTA

Швеция
Теннис
Июль 2016 года
2016
Международные спортивные соревнования в Бостаде